

Onomastica
 Modeste – variante del nome proprio di persona Modesto

Persone
 Anthony Modeste – calciatore francese
 Anthony Benedict Modeste – allenatore di calcio ed ex calciatore grenadino
 Jimmy Modeste – ex calciatore francese naturalizzato capoverdiano
 Patrick Modeste – calciatore grenadino
 Ricky Modeste – calciatore grenadino